No Remorse

 No Remorse — сборник британской рок-группы Motörhead (1984)
 «No Remorse» — песня Motörhead из альбома Hammered
 «No Remorse» — песня группы Metallica из альбома Kill 'Em All
 No Remorse — британская неонацистская рок -группа, сформированная в 1984 году, участник движения «Рок против коммунизма»
 No Remorse Records — немецкий лейбл звукозаписи